Külz steht für:

 die Ortsgemeinde Külz (Hunsrück) im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz

 den deutschen Namen des Ortes Kulice (Nowogard) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

 den Familiennamen folgender Personen:
 Carl Külz, siehe Emma Trosse
 Georg Alexander Constantin Külz, siehe Emma Trosse
 Eduard Külz (1845–1895), deutscher Physiologe
 Fritz Külz (1887–1949), deutscher Pharmakologe
 Helmut R. Külz (1903–1985), deutscher Jurist, Senats- und Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts
 Ludwig Külz (1875–1938), deutscher Tropenarzt
 Walburga Külz (1921–2002), deutsche Keramikerin
 Wilhelm Külz (1875–1948), deutscher Politiker (DDP, LDPD)

Siehe auch:
 Wilhelm-Külz-Ehrennadel, Auszeichnung der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)